Енди Мари је британски тенисер који тренутно заузима 51. место на АТП листи. Провео је 41 узастопну недељу као први тенисер света. До прве позиције је стигао 7. новембра 2016. Са 29 година, постао је други најстарији тенисер који први пут долази на чело АТП листе (после Џона Њукома). На другом месту се нашао још 17. августа 2009. па тако држи и рекорд за најдуже чекање једног играча да после другог стигне на прво место (7 година, 82 дана).

Победом над Новаком Ђоковићем на Завршном првенству сезоне у Лондону обезбедио је прво место на крају 2016. То је било његово тек прво финале из осам учешћа на овом турниру.

Поседује 46 титула у каријери што га ставља на четврто место међу активним тенисерима — бољи су једино Федерер (103), Надал (92) и Ђоковић (87). У периоду 2006—2017 освајао је макар једну титулу и имао минимум 25 победа по сезони. На турнирима мастерс серије тријумфовао је четрнаест пута, на седам од девет такмичења (једино му недостају Индијан Велс и Монте Карло). На турниру у Лондону (Квинс клуб) има освојених рекордних пет титула.

Гренд слем турнире је освајао три пута, Отворено првенство САД 2012. и Вимблдон 2013. и 2016. Први је Британац победник Вимблдона у појединачној конкуренцији још од Фреда Перија 1936. Један је од десет тенисера у опен ери који су играли у сва четири гренд слем финала.

Први је тенисер са освојене две златне олимпијске медаље у појединачној конкуренцији, у Лондону 2012. и Рио де Жанеиру 2016. Такође, на ОИ у Лондону је узео и сребро у конкуренцији мешовитих парова са Лором Робсон.

Био је члан репрезентације Велике Британије која је 2015. освојила Дејвис куп, први после 79 година. Те године Мари је постао први играч са односом победа и пораза 8:0 у синглу, од увођења формата Светске групе 1981.

Следи листа каријерних достигнућа и титула које је освојио.

Гренд слем финала

Појединачно: 11 (3:8)

Остала значајна финала

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 1 (1:0)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 21 (14:7)

Парови: 1 (0:1)

Мечеви за олимпијске медаље

Појединачно: 2 (2:0)

Мешовити парови: 1 (0:1)

Тимска такмичења: 1 (1:0)

АТП финала

Појединачно: 70 (46:24)

Парови: 5 (3:2)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 7 (7:0)

Парови: 1 (0:1)

Егзибициони турнири

Појединачно: 3 (2:1)

ИТФ јуниорска финала

Појединачно: 7 (6:1)

Парови: 13 (11:2)

Учинци на турнирима

Појединачно 

1 Одржаван као Хамбург мастерс (на шљаци) до 2008. и Мадрид мастерс (на шљаци) од 2009. до данас
2 Одржаван као Мадрид мастерс (тврда, дворана) од 2002. до 2008. и Шангај мастерс (тврда, дворана) од 2009. до данас

Мушки парови

Мешовити парови

Пласман на АТП листи 

Извор:

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили међу десет најбољих на АТП листи 
{|class="wikitable sortable" style=font-size:92%;text-align:center
!Тенисер
!data-sort-type="number"|
!
!Тврда
!Шљака
!Трава
!Тепих
!Извор
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Прво место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Роџер Федерер
|11:14
| bgcolor = eee8AA|44%
|10:12
|0:0
|1:2
|0:0
|
|-
| align = left| Новак Ђоковић
|11:25
| bgcolor = eee8AA|31%
|8:20
|1:5
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Енди Родик
|8:3
| bgcolor = 98fb98|73%
|6:2
|0:0
|2:1
|0:0
|
|-
| align = left| Рафаел Надал
|7:17
| bgcolor = eee8AA|29%
|5:7
|2:7
|0:3
|0:0
|
|-
| align = left| Хуан Карлос Фереро
|3:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Карлос Моја
|2:0
| bgcolor = lime|100%
|2:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Лејтон Хјуит
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Марат Сафин
|0:1
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Данил Медведев
|0:2
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:2
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Друго место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Томи Хас
|2:1
| bgcolor = 98fb98|67%
|1:1
|0:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Александар Зверев
|2:1
| bgcolor = 98fb98|67%
|2:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Треће место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Давид Ферер
|14:6
| bgcolor = 98fb98|70%
|12:2
|1:4
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Марин Чилић
|12:3
| bgcolor = 98fb98|80%
|7:3
|1:0
|4:0
|0:0
|
|-
| align = left| Станислас Вавринка
|12:9
| bgcolor = 98fb98|57%
|8:4
|1:5
|3:0
|0:0
|
|-
| align = left| Милош Раонић
|9:4
| bgcolor = 98fb98|69%
|5:3
|2:1
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Григор Димитров
|8:3
| bgcolor = 98fb98|73%
|8:2
|0:0
|0:1
|0:0
|
|-
| align = left| Хуан Мартин дел Потро
|7:3
| bgcolor = 98fb98|70%
|5:2
|2:1
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Николај Давиденко
|6:4
| bgcolor = 98fb98|60%
|4:4
|1:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Давид Налбандијан
|5:2
| bgcolor = 98fb98|71%
|4:1
|1:0
|0:1
|0:0
|
|-
| align = left| Иван Љубичић
|4:3
| bgcolor = 98fb98|57%
|3:2
|0:0
|1:0
|0:1
|
|-
| align = left| Доминик Тим
|3:2
| bgcolor = 98fb98|60%
|2:1
|1:1
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Стефанос Циципас
|1:1
| bgcolor = 99ccff|50%
|0:1
|0:0
|1:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Четврто место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Томаш Бердих
|11:6
| bgcolor = 98fb98|65%
|8:3
|1:3
|1:0
|1:0
|
|-
| align = left| Кеј Нишикори
|9:2
| bgcolor = 98fb98|82%
|7:2
|2:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Тим Хенман
|3:1
| bgcolor = 98fb98|75%
|2:1
|0:0
|0:0
|1:0
|
|-
| align = left| Робин Седерлинг
|3:2
| bgcolor = 98fb98|60%
|3:2
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Џејмс Блејк
|2:1
| bgcolor = 98fb98|67%
|1:0
|0:1
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Јонас Бјеркман
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Себастијан Грожан
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|0:0
|0:0
|1:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Пето место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Жо-Вилфрид Цонга
|14:2
| bgcolor = 98fb98|88%
|8:2
|0:0
|6:0
|0:0
|
|-
| align = left| Кевин Андерсон
|6:2
| bgcolor = 98fb98|75%
|4:2
|0:0
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Томи Робредо
|6:2
| bgcolor = 98fb98|75%
|4:2
|1:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Рајнер Шитлер
|2:0
| bgcolor = lime|100%
|2:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Фернандо Гонзалез
|1:2
| bgcolor = eee8AA|33%
|1:0
|0:1
|0:0
|0:1
|
|-
| align = left| Јиржи Новак
|0:1
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Каспер Руд
|0:1
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Шесто место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Жил Симон
|16:2
| bgcolor = 98fb98|89%
|9:1
|5:1
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Гаел Монфис
|4:2
| bgcolor = 98fb98|67%
|2:1
|2:1
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Карлос Алкараз
|1:1
| bgcolor = 99ccff|50%
|1:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Матео Беретини
|1:2
| bgcolor = eee8AA|33%
|1:0
|0:0
|0:2
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Седмо место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Фернандо Вердаско
|13:4
| bgcolor = 98fb98|76%
|9:4
|1:0
|2:0
|1:0
|
|-
| align = left| Ришар Гаске
|9:4
| bgcolor = 98fb98|69%
|4:3
|3:1
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Давид Гофен
|7:0
| bgcolor = lime|100%
|4:0
|2:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Марди Фиш
|5:4
| bgcolor = 98fb98|56%
|4:3
|0:0
|1:1
|0:0
|
|-
| align = left| Томас Јохансон
|2:1
| bgcolor = 98fb98|67%
|2:0
|0:0
|0:1
|0:0
|
|-
| align = left| Марио Анчић
|2:3
| bgcolor = eee8AA|40%
|2:2
|0:1
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Андреј Рубљов
|1:1
| bgcolor = 99ccff|50%
|1:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Осмо место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Џон Изнер
|8:0
| bgcolor = lime|100%
|7:0
|1:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Јирген Мелцер
|7:0
| bgcolor = lime|100%
|5:0
|1:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Радек Штјепанек
|7:2
| bgcolor = 98fb98|78%
|3:1
|3:0
|1:1
|0:0
|
|-
| align = left| Маркос Багдатис
|5:3
| bgcolor = 98fb98|62%
|2:2
|1:0
|2:1
|0:0
|
|-
| align = left| Јанко Типсаревић
|5:3
| bgcolor = 98fb98|62%
|3:2
|1:0
|1:1
|0:0
|
|-
| align = left| Михаил Јужни
|4:0
| bgcolor = lime|100%
|2:0
|0:0
|1:0
|1:0
|
|-
| align = left| Гиљермо Кањас
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Карен Хачанов
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|0:0
|1:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Дијего Шварцман
|0:1
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Девето место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Николас Алмагро
|5:1
| bgcolor = 98fb98|83%
|3:0
|1:1
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Фабио Фоњини
|4:4
| bgcolor = 99ccff|50%
|2:2
|1:2
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Роберто Баутиста Агут
|3:2
| bgcolor = 98fb98|60%
|1:2
|1:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Николас Масу
|2:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|1:0
|0:0
|
|-
| align = left| Парадорн Сричапан
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Јаник Синер
|1:1
| bgcolor = 99ccff|50%
|1:1
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Хуберт Хуркач
|1:2
| bgcolor = eee8AA|33%
|1:2
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Феликс Оже-Алијасим
|0:2
| bgcolor = EBC2AF|0%
|0:2
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-bgcolor=efefef class="sortbottom"
| align = left|Десето место|| colspan = 7|
|-
| align = left| Ернестс Гулбис
|5:1
| bgcolor = 98fb98|83%
|3:1
|0:0
|2:0
|0:0
|
|-
| align = left| Хуан Монако
|5:2
| bgcolor = 98fb98|71%
|5:1
|0:1
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Лука Пуј
|4:1
| bgcolor = 98fb98|80%
|3:1
|1:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| Камерон Нори
|1:0
| bgcolor = lime|100%
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
| align = left| 'Денис Шаповалов
|1:1
| bgcolor = 99ccff|50%
|0:0
|1:0
|0:1
|0:0
|
|-
| align = left| Арно Клеман
|1:2
| bgcolor = eee8AA|33%
|1:2
|0:0
|0:0
|0:0
|
|-
!Укупно
!320:177
!64,39%
!220:122
!43:37
!53:16
!4:2
!
|}

Подаци од 20. јуна 2022.<small>Имена активних тенисера су подебљана.

Листа укључује мечеве игране у главним жребовима Гренд слем и АТП турнира, на Летњим олимпијским играма и у Дејвис купу. Квалификациони мечеви као и они играни на челенџерима и фјучерсима нису обухваћени овом статистиком.</small>

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили од 11. до 20. места 

  Фелисијано Лопез 11:0
  Виктор Троицки 8:0
  Андреас Сепи 8:1
  Иво Карловић 7:0
  Марсел Гранољерс 7:1
  Хуан Игнасио Чела 7:1
  Сем Квери 7:2
  Пол-Анри Матје 6:0
  Ник Кириос 6:1
  Јарко Нијеминен 5:0
  Бернард Томић 5:0
  Дмитриј Турсунов 5:0
  Филип Колшрајбер 5:1
  Александар Долгополов 4:0
  Гзавје Малис 4:0
  Јежи Јанович 4:1
  Николоз Басилашвили 3:0
  Пабло Куевас 3:0
  Макс Мирни 3:0
  Беноа Пер 3:0
  Роби Џинепри 3:0
  Кајл Едмунд 3:1
  Флоријан Мајер 3:1
  Андреј Павел 2:0
  Фабрис Санторо 2:0
  Борна Ћорић 2:2
  Хосе Акасусо 1:0
  Штефан Кубек 1:0
  Рајли Опелка 1:0
  Гвидо Пеља 1:0
  Алберт Рамос-Вињолас 1:1
  Аслан Карацев 0:1
  Алекс де Минор 0:1
  Доминик Хрбати 0:1

Тенисери који имају позитиван скор са Маријем 

  Роџер Федерер 11:14
  Новак Ђоковић 11:25
  Рафаел Надал 7:17
  Марио Анчић 2:3
  Матео Беретини 1:2
  Фернандо Гонзалез 1:2
  Арно Клеман 1:2
  Хуберт Хуркач 1:2
  Факундо Багнис 0:1
  Јегор Герасимов 0:1
  Џастин Гимелстоб 0:1
  Антони Дипуи 0:1
  Аслан Карацев 0:1
  Доминик Кепфер 0:1
  Жан-Рене Лиснар 0:1
  Алекс де Минор 0:1
  Јиржи Новак 0:1
  Томи Пол 0:1
  Каспер Руд 0:1
  Марат Сафин 0:1
  Џордан Томпсон 0:1
  Јан Херних 0:1
  Доминик Хрбати 0:1
  Дијего Шварцман 0:1
  Феликс Оже-Алијасим 0:2
  Данил Медведев 0:2

Подаци од 20. јуна 2022.

Имена активних тенисера су подебљана.

Победе над топ 10 тенисерима 

Мари има однос победа и пораза 105:92 (53,3%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Зарада на турнирима 
{| class="sortable wikitable" style=font-size:90%
|- bgcolor="#eeeeee"
! Година !! Гренд слем !! АТП !! Укупно титула !! Зарада ($) !! Место на листи зарада
|-
|align="center"|2003.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|7.609
|align="center"|599
|-
|align="center"|2004.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|7.980
|align="center"|731
|-
|align="center"|2005.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|219.490
|align="center"|105
|-
|align="center"|2006.
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="right"|677.802
|align="center"|26
|-
|align="center"|2007.
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="right"|880.905
|align="center"|21
|-
|align="center"|2008.
|align="center"|0
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="right"|3.705.650
|align="center" bgcolor=eee8AA|4
|-
|align="center"|2009.
|align="center"|0
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="right"|4.421.058
|align="center" bgcolor=eee8AA|5
|-
|align="center"|2010.
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="right"|4.046.805
|align="center" bgcolor=eee8AA|4
|-
|align="center"|2011.
|align="center"|0
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="right"|5.180.092
|align="center" bgcolor=eee8AA|4
|-
|align="center"|2012.
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="right"|5.708.232
|align="center" bgcolor=99ccff|3
|-
|align="center"|2013.
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|4
|align="right"|5.416.221
|align="center" bgcolor=99ccff|3
|-
|align="center"|2014.
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="right"|3.918.244
|align="center" bgcolor=eee8AA|8
|-
|align="center"|2015.
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="right"|8.175.231
|align="center" bgcolor=99ccff|3
|-
|align="center"|2016.
|align="center"|1
|align="center"|8
|align="center"|9
|align="right"|16.349.701
|align="center" bgcolor=lime|1
|-
|align="center"|2017.
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="right"|2.092.625
|align="center"|15
|-
|align="center"|2018.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|238.610
|align="center"|166
|-
|align="center"|2019.
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="right"|497.751
|align="center"|118
|-
|align="center"|2020.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|249.361
|align="center"|139
|-
|align="center"|2021.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|520.937
|align="center"|101
|-
|align="center"|2022.
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="right"|485.272
|align="center"|64
|-
|align="center"|Каријера
|align="center"|3
|align="center"|43
|align="center"|46
|align="right"|'62.799.577
|align="center" bgcolor=eee8AA|4
|}

* Подаци од 20. јуна 2022.

 Најдуже серије победа 
 28 узастопних победа 2016—2017. 

Извор:

 22 узастопне победе 2016. 

Извор:

 Носилац на гренд слем турнирима 

Турнире које је освојио су подебљани.* ''

Јубиларне победе

Мечеви за репрезентацију Велике Британије

Дејвис куп: 48 (40:8) 

   упућује на исход меча у Дејвис купу праћен резултатом, датумом и местом одржавања меча, нивоом такмичења и типом подлоге на којом се игра.

Извор:

Хопман куп: 25 (18:7) 

   упућује на исход меча у Хопман купу праћен резултатом, датумом и местом одржавања меча, рундом такмичења и типом подлоге на којом се игра.

Олимпијске игре: 26 (19:7)

Појединачно: 13 (12:1)

Парови: 7 (3:4)

Мешовити парови: 6 (4:2)

Види још 
 Статистике каријере Роџера Федерера
 Статистике каријере Рафаела Надала
 Статистике каријере Новака Ђоковића

Референце

Спољашње везе 
 Енди Мари на сајту АТП 
 Енди Мари на сајту ИТФ 
 Енди Мари на сајту Дејвис купа 

Мари
Енди Мари